La sacqueboute (ou saqueboute) est un instrument de musique ancêtre du trombone;
La saqueboute (ou sacqueboute)  est un jeu d'orgue appartenant à la famille des jeux d'anche.
La sacqueboute est une arme de guerre. Elle est citée dans un poème de François Villon :
D'ung gect de dart, d'une lance asserée,
D'ung grant faussart, d'une grosse massue,
D'une guisarme, d'une flêche ferrée,
D'ung bracquemart, d'une hache esmolue,
D'ung grand penart et d'une bisagée,
D'ung fort espieu et d'une saqueboute;
De maulx briguans puissent trouver tel route
Que tous leurs corps fussent mis par morceaulx,
Le cueur fendu, desciré par monceaulx,
Le col couppé d'ung bon branc acherin,
Descirez soient de truye et de pourceaulx
Les taverniers qui brouillent nostre vin.